Музей Васнецова — музеи, посвященные художникам, братьям Виктору и Аполлинарию Васнецовым, или кому-то из них по отдельности, или названные их именем.

Список музеев 
Дом-музей В. М. Васнецова — в Москве, в уникальном здании, возведённом и обустроенном по собственному проекту художника, филиал Государственной Третьяковской галереи.
Мемориальный музей-квартира А. М. Васнецова — в  Москве, в квартире доходного дома, филиал Государственной Третьяковской галереи.
Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых — основанный в 1910 году по инициативе братьев Васнецовых художественный музей в городе Вятка (сов. Киров).
Историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник художников В. М. и А. М. Васнецовых «Рябово» — родной дом Васнецовых в селе Рябово в окрестностях Вятки (Кирова), филиал Вятского художественного музея.